El término alargue puede hacer referencia a:

Alargue, cable eléctrico flexible con un enchufe en uno de sus extremos y varias tomas de corriente en el otro;
Alargue, tiempo extra que se utiliza en partidos de diferentes deportes cuando existe igualdad al terminar el tiempo reglamentario.